Sankt Jørgens Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Jørgens Sogn (Svendborg) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Sankt Jørgens Sogn (Næstved) – et sogn i Næstved Kommune og i Næstved Provsti